Teigan ist der Familienname folgender Personen:
 Henry Teigan (1881–1941), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Teigan Island, Felseninsel im Archipel der Windmill-Inseln vor der Budd-Küste des ostantarktischen Wilkeslands